Mount Robinson ist der Name folgender Berge:

 Mount Robinson (Enderbyland) in den Nye Mountains, Antarktika
 Mount Robinson (Viktorialand), Antarktika 
 Mount Robinson (Colorado) im Custer County, Vereinigte Staaten
 Mount Robinson (Kalifornien) in der Sierra Nevada im Inyo County, Vereinigte Staaten
 Mount Robinson (Falklandinseln) auf Westfalkland